Douglas Norman Harvey, född 19 december 1924 i Montréal i Québec, död 26 december 1989 i Montréal i Québec, var en kanadensisk professionell ishockeyspelare. Han räknas bland de bästa backarna i NHL:s historia. 

NHL-debuten i Montreal Canadiens skedde säsongen 1947–48 och han stannade i klubben under större delen av sin karriär, fram till säsongen 1960–61 då han blev bortbytt till New York Rangers). Harvey blev uttagen i NHL:s All Star Team under elva raka säsonger, med början 1951–52. Han vann sex Stanley Cup med Montreal Canadiens och blev tilldelad James Norris Memorial Trophy, priset till ligans bäste back, sju gånger, något som endast Bobby Orr lyckats överträffa. Efter Montreal Canadiens spelade han för NHL-lagen New York Rangers, Detroit Red Wings och St. Louis Blues.

1998 blev Harvey rankad på sjätte plats när branschtidningen The Hockey News rankade alla tiders 100 bästa ishockeyspelare i NHL. 2000 återfanns hans bild på ett kanadensiskt frimärke.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar
Doug Harvey på hockey-reference.com
Doug Harvey på nhl.com
Doug Harvey hhof.com

Födda 1924
Avlidna 1989
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska ishockeytränare
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i New York Rangers
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i St. Louis Blues
Män
Medlemmar i Hockey Hall of Fame
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Spelare i Pittsburgh Hornets
Vinnare av James Norris Memorial Trophy
Stanley Cup-mästare 1960
Stanley Cup-mästare 1959
Stanley Cup-mästare 1958
Stanley Cup-mästare 1957
Stanley Cup-mästare 1956
Stanley Cup-mästare 1953
Lagkaptener i Montreal Canadiens